AWV steht für:

 Alt-Wandervogel
 Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung, ein gemeinnütziger Verein zur Verringerung der Bürokratie 
 Ausgeglichener Winkelverbund, ein spezielles Laminat aus Faserkunststoffverbund
 Außenwirtschaftsverordnung, die deutsche Verordnung zur Durchführung des Außenwirtschaftsgesetzes

AWV